Fabius Maximus ist der Name folgender Personen:
 Africanus Fabius Maximus, römischer Politiker und Senator, Konsul 10 v. Chr.
 Paullus Fabius Maximus (um 46 v. Chr. – 14 n. Chr.), römischer Politiker und Senator